Georg von Waldburg-Zeil (1488-1531) – militare tedesco, comandante delle forze della Lega sveva durante la Guerra dei contadini tedeschi
 Georg von Waldburg-Zeil (1867-1918) – militare tedesco
 Georg von Waldburg zu Zeil und Trauchburg (1928-2015) – imprenditore tedesco